Alessandro I di Jugoslavia
 Alessandro Karađorđević (1924-2016)
 Alessandro II di Jugoslavia